Гуюк или Гаюк (; 1206 — 1248) — каган Монгольской империи (1246—1248), сын Угэдэя, внук Чингисхана.

Ранние годы 
В правление Угэдэя Гуюк отличился в войне с чжурчженями, взяв в плен сына последнего императора чжурчженьского государства Цзинь Ваньянь Чэнлиня. В 1235 году отправлен в западный поход во главе войска Улуса Угэдэя, но под верховным командованием джучида Бату. Участвовал во взятии Рязани и, вероятно, битве у Коломны. Позднее Гуюк и Бури, внук Чагатая, поссорились с Бату и получили жестокий выговор от своего хана. Анонимный автор «Сокровенного сказания» вкладывает в уста Угэдэя такие слова, обращённые к сыну:

В конце 1241 года скончался великий хан Угэдэй. Он завещал избрать своим преемником любимого внука Ширамуна, но вдова хана Дорегене начала борьбу за избрание Гуюка. Она встретила противодействие со стороны Бату, не желавшего избрания ханом своего заклятого врага.

Правление 

Регентство хатун длилось четыре года и восемь месяцев, и за это время Дорегене и её фавориты внесли беспорядок в управление государством. Наконец, на курултае ранней осенью 1246 года Гуюк был провозглашён великим ханом. Эта церемония была подробно описана Плано Карпини, который доставил письмо папы Иннокентия IV правителю Монголии. Сохранился ответ последнего.

Плано Карпини оставил также описание самого хана:

Вероятно, христиане-несториане играли при дворе Гуюка значительную роль. Он отменил все распоряжения эпохи регентства, казнил приспешников Дорегене Абд ар-Рахмана и Фатиму. Были восстановлены в должностях Чинкай и Махмуд Ялавач. Гуюк, вероятно, планировал завоевание Ближнего Востока, где наместника Байджу заменил своим соратником Эльджигидеем. Но прежде всего хан должен был разобраться со своим главным противником — Бату. В начале 1248 года армия во главе с Гуюком двинулась к Улусу Джучи. Бату, предупреждённый вдовой Толуя Сорхахтани, выступил с войском навстречу. Но первая гражданская война Чингизидов не состоялась. Гуюк неожиданно умер, добравшись лишь до Мавераннахра. Вдова хана Огул-Гаймыш стала после его смерти регентом государства.

В китайской истории Гуюк известен под посмертным династическим именем Дин-цзун ().

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Правители Монгольской империи
Угэдэиды
Военачальники по алфавиту
Военачальники Монгольской империи
Военачальники XIII века